Шадрино — деревня в Городецком районе Нижегородской области. Входит в состав Бриляковского сельсовета.

В деревне расположено отделение Почты России (индекс 606527).

Примечания

Ссылки 
 

Населённые пункты Городецкого района